Antonio Canales puede referirse a:

 Antonio Canales (1961-), bailaor y coreógrafo español.
 Antonio Canales González (1885-1937), alcalde de Cáceres.
 Antonio Canales Rosillo (1802-1852), líder militar mexicano quien sirvió como comandante en jefe del ejército de la República del Río Grande.